In 2004 werd het 74ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de Federação Alagoana de Futebol en werd gespeeld van 31 januari tot 9 mei. Corinthians werd de kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Totaalstand

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2004